Dies ist die Startliste der US-amerikanischen Trägerrakete Atlas V. Sie zählt zu den zuverlässigsten Raketen. Für die Startliste älterer Atlas-Modelle, siehe Liste der Atlas-Raketenstarts.

Erklärung 
 Lfd. Nr.: Nennt die fortlaufende Nummer des Starts.
 Datum: Gibt den Tag und wenn möglich die Uhrzeit des Starts an.
 Typ: Bezeichnet den Raketentyp, der genutzt wurde.
 Ser.-Nr.: Nennt die Seriennummer.
 Startplatz: Gibt den Ort und die Startrampe an.
 Nutzlast: Nennt die Nutzlast.
 Art der Nutzlast: Gibt einen kurzen Überblick, worum es sich bei der Nutzlast handelt.
 Nutzlastgewicht: Gibt das Gewicht des Satelliten an.
 Orbit: Gibt die Umlaufbahn an, in der die Nutzlast ausgesetzt wurde. Es muss nicht zwangsläufig der Zielorbit sein.
 Anmerkungen: Gibt weitere Informationen über den Stand der Mission.

Atlas-V-Versionen 
Letzte Aktualisierung der Liste:

Startliste 
Dies ist eine vollständige Liste der Atlas-V-Starts, Stand .

Geplante Starts 
Letzte Aktualisierung: 

Diese Liste führt alle 19 Starts auf, die noch mit der Atlas V geplant sind. Danach soll die Rakete vollständig durch das Nachfolgemodell Vulcan ersetzt werden.

Weblinks 
 
 Atlas-5 auf Gunter's Space Page (englisch)

Siehe auch 
 Liste der Starts vom Space Launch Complex 41

Einzelnachweise 

Atlas V
Atlas V, Startliste
Atlas V, Startliste
Atlas V, Startliste